

Прізвище 

Слов'янське прізвище Голик (, ).

 Голик Анатолій Михайлович (1994—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Голик Олександр Захарович (1904—1991) — український науковець
 Голик Олена Валеріївна — учителька НВК № 20 — дитячого юнацького центру «Сузір'я» Кропивницької міської ради, заслужений вчитель України.
 Петр Голик (1992) — чеський хокеїст
 Голик-Залізняк Мефодій Фокович (1897—1923) — військовий діяч часів УНР
 Лариса Голик — німецька художниця українського походження

 Ярослав Голик (1942) — чехословацький хокеїст, батько Боббі Голика
 Боббі Голик (1971) — чеський хокеїст, син Ярослава Голика
 Їржі Голик (1944) — чехословацький хокеїст, брат Ярослава Голика

Топонім 

 Голик — село в Хорватії.

Див. також 
 Голиков

Примітки 

Чеські прізвища
Українські прізвища
Прізвища на -ик